Чемпионат России по греко-римской борьбе 2014 года прошёл в Раменском 12-15 июня.

Медалисты

Ссылки 
 
 

Июнь 2014 года
Чемпионаты России в 2014 году
Чемпионаты России по греко-римской борьбе
Спортивные соревнования в Московской области
Спорт в Раменском
2014 год в борьбе